

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Pod Lipą – część wsi Piekary w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Pod Lipą – część wsi Moszczenica Wyżna  w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz